Формоса (город) — город в Аргентине.
 Формоса (провинция) — провинция в Аргентине.

 Адриан Формоса — актёр.

См. также 
 Формоза (значения)